Агвапепито има више значења:
  Агвапепито (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агвапепито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику